Naha kan syfta på följande platser:

Estland 

 Naha, Estland, en by i Räpina kommun i landskapet Põlvamaa,

Japan 

 Naha, stad, Okinawa prefektur,

Kina 

 Naha Xiang, socken, Yunnan,

Mexiko 

 Naha, Mexiko, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar